Гаразджа () — село на территории Украины, находится в Луцком районе Волынской области.
Возле села берёт начало речка Сапалаевка, которая в Луцке впадает в реку Стыр

Код КОАТУУ — 0722885002. Население по переписи 2001 года составляет 957 человек. Почтовый индекс — 45636. Телефонный код — 332. Занимает площадь 0,845 км².

Адрес местного совета 
45635, Волынская область, Луцкий район, с.Поддубцы, ул.Мира, 14

Ссылки 
 Гаразджа на сайте Верховной рады Украины 
 [www.gismeteo.ua/ua/weather-harazdzha-77011/ Погода в селе Гаразджа]

Населённые пункты Луцкого района